Monforte (derivado de Mons Fortis (topónimo)), es el nombre de diversas localidades en España, Portugal e Italia. 

En Francia y otros países también aparece como Montfort, Monfort o Montfoort, usado igualmente como patronímico correspondiente.

Topónimos

En España 
 Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
 Monforte del Cid, provincia de Alicante.
 Monforte de Moyuela, provincia de Teruel.
 Monforte de la Sierra, provincia de Salamanca.

En Portugal 
 Monforte (Portugal), en el distrito de Portalegre.
 Monforte da Beira, en Castelo Branco.
 Santo António de Monforte, en Chaves.

Una variante del nombre se encuentra también en la villa de Monfortinho, en Idanha-a-Nova.

En Italia 
 Monforte de San Jorge, provincia de Mesina, Sicilia.
 Fragneto Monforte, provincia de Benevento.
 Monforte de Alba, provincia de Cuneo.

Topónimos relacionados con "Monforte"